Jakowlewa () bzw. Jakowljewa () ist der Name folgender Personen:

 Alexandra Jewgenjewna Jakowlewa (* 1957), russische Schauspielerin
 Diana Alexejewna Jakowlewa (* 1988), russische Fechterin
 Jelena Alexejewna Jakowlewa (* 1961), russische Schauspielerin
 Lidija Artjomowna Jakowlewa (* 2001), russische Skispringerin
 Lora Grigorjewna Jakowlewa (* 1932), russische Schachspielerin
 Marija Artjomowna Jakowlewa (* 1999), russische Skispringerin
 Olga Wladimirowna Jakowlewa (1986–2010), russische Basketballspielerin
 Oksana Jakowljewa (* 1980), ukrainische Biathletin
 Tatjana Alexejewna Jakowlewa (1906–1991), Stilikone der 1950er und 1960er Jahre und Muse des russischen Dichters Wladimir Majakowski
 Warwara Nikolajewna Jakowlewa (1884–1941), sowjetische Politikerin

Siehe auch:
 Jakowlew (Familienname)